Meda puede referirse a:
 Meda (hija de Filante), hija de Filante, rey de Éfira, amante de Heracles y madre de Antíoco, epónimo de la tribu (phyle) ateniense de Antioquis.
 Meda (Italia), ciudad de la región de Lombardía en Italia.
 Media (Cercano Oriente), el Imperio medo o Media, imperio asiático de la Antigüedad.
 Mars Environmental Dynamics Analyzer, siglas de Mars Environmental Dynamics Analyzer, la estación medioambiental que lleva el Mars rover Perseverance que se encuentra en Marte desde el 18 de febrero de 2021.

En España 
Meda (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
A Meda (Castroverde), lugar y parroquia del concello de Castroverde.
Monte de Meda (Guntín), parroquia del concello de Guntín.
Monte de Meda (Lugo), lugar y parroquia del concello de Lugo.
San Cibrao de Monte de Meda, parroquia del concello de Guntín.
Meda (Navia de Suarna), lugar de la parroquia de Rao, concello de Navia de Suarna.
A Meda (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Marcelle, concello de Monforte de Lemos.
A Meda (Silleda), lugar de la parroquia de Moalde, concello de Silleda.
A Meda de Abaixo, lugar de la parroquia de Marcelle, concello de Monforte de Lemos.
O Furco da Meda, lugar de la parroquia de Cedrón, concello de Láncara.
Pena da Meda, lugar de la parroquia de Igrexafeita, concello de San Saturnino.
O Pico da Meda, lugar de la parroquia de O Alto de Xestoso, concello de Monfero.

En Portugal 
 Mêda, ciudad y municipio del distrito de Guarda.
 Mêda (freguesia), freguesia de la ciudad de Mêda.
 Medas, freguesia del municipio de Gondomar.
 Meda de Mouros, freguesia del municipio de Tábua.
 Meda do Norte, isla en el archipiélago de las Berlengas.
 Meda do Sul, isla en el archipiélago de las Berlengas.